Het Vlaamsche Volk (1867-1868), een Belgische liberale en Vlaamsgezinde vereniging
 Het Vlaamsche Volk (1894-1898), een Belgisch katholiek en Vlaamsgezind dagblad
 Het Vlaamsche Volk (1937-1940), een Belgisch communistisch en Vlaamsgezind weekblad